Богю — фамилия.
 Богю, Георге (род. 1981) — молдавский футболист, нападающий клуба «Тирасполь» и сборной Молдавии.
 Богю-каган — каган Восточно-тюркского каганата в 716 году.

См. также 
 Бильге-хан Богю — каган Восточно-тюркского каганата с 716 по 734 год.